Organisation socialiste libertaire peut faire référence à :

 Organisation socialiste libertaire, organisation argentine  ayant existé de 1996 à 2009,
 Organisation socialiste libertaire, organisation Suisse fondée en 1982.